Kaniuitsoq bezeichnet:
 Kaniuitsoq (Bucht, Maniitsoq, nördlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kaniuitsoq (Bucht, Maniitsoq, südlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland